Winterpalais steht für:

 allgemein ein Stadtschloss, siehe Stadtpalais
 Winterpalais (Gotha)
 Winterpalast in St. Petersburg
 Winterpalast des Bogd Khan, Museum in Ulaanbaatar, Mongolei
 Winterpalais Prinz Eugen in Wien